Fernando Márquez puede referirse a las siguientes personas:

 Fernando Márquez de la Plata (1740-1818), político hispano-chileno.
 Fernando Márquez de la Plata Encalada (1792-1863), político y militar peruano-chileno.
 Fernando Márquez Miranda (1897-1961), arqueólogo argentino.
 El Zurdo (Fernando Márquez Chinchilla, 1957-), cantautor español.
 Fernando Andrés Márquez (1987-), futbolista argentino.
 Fernando Márquez (1983-), actor de doblaje venezolano.